Ričardas Berankis era il detentore del titolo ma è stato eliminato ai quarti di finale.

In finale Constant Lestienne ha sconfitto Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-0, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

  Yoshihito Nishioka (primo turno, ritirato)
  Jiří Veselý (secondo turno)
  Arthur Rinderknech (finale)
  Mikael Ymer (quarti di finale)

  Constant Lestienne (campione) 
  Ričardas Berankis (quarti di finale) 
  Nicolás Jarry (primo turno) 
  Marc-Andrea Hüsler (secondo turno)

Qualificati 

  Alafia Ayeni (primo turno)
  Govind Nanda (primo turno)
  Laurent Lokoli (primo turno)

  Clément Chidekh (primo turno) 
  Ulises Blanch (primo turno) 
  Luke Saville (primo turno)

Wildcard 

  Gabriel Diallo (secondo turno)
  Alexis Galarneau (secondo turno)

  Mikael Ymer (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Vancouver Open 2022